Balaguer est un terme d'origine catalane pouvant faire référence à :
Balaguer, commune d'Espagne, en Catalogne ;
CF Balaguer, club de football de cette commune ;

Alain Balaguer, (?) footballeur français ;
Arcadi Balaguer (1886-1973), président du FC Barcelone ;
Asunción Balaguer (1925-2019), actrice espagnole ;
David Balaguer (1991-), handballeur espagnol ;
Joaquín Balaguer Ricardo (1906-2002), homme politique de la République dominicaine ;
Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), prêtre catholique espagnol, fondateur de l'Opus Dei ;
Laurent Jiménez-Balaguer (1928-2015), artiste peintre espagnol ;
Víctor Balaguer (1824-1901), écrivain et homme politique catalan ;
Víctor Balaguer (1921-1984), chanteur espagnol, représentant de l'Espagne à l'Eurovision 1962.

Autres
On trouve également le terme Balaguer :
L'aéroport international Dr. Joaquin Balaguer, un aéroport de la République dominicaine ;
Os de Balaguer, une commune d'Espagne, en Catalogne ;
Vallfogona de Balaguer, une commune d'Espagne, en Catalogne.
La Bataille du col de Balaguer (1640) entre l'armée castillane et les troupes catalanes.

En français, le toponyme est devenu Balaguère et se retrouve dans : 
 Balaguères, commune dans l'Ariège ;
 Balaguère, vent soufflant dans les Pyrénées.